DDX11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 970 амінокислот, а молекулярна маса — 108 313.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, активаторів, геліказ, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, пошкодження ДНК, репарація ДНК, реплікація ДНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном заліза, ДНК, РНК, групою 4Fe-4S, залізо-сірчаною групою. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки